Jan Hendrik Maronier (1827-1920), predikant en schrijver
Jan Hendrik Maronier (1883-1981), conservator en beeldend kunstenaar